Pierre Lassalle est un écrivain, essayiste et conférencier international, auteur d'une trentaine d'ouvrages traitant d'astrologie, de psychologie, de sciences humaines et de spiritualité, né en .

Astrologie et Numérologie 
L’astrologie est un thème central de l’œuvre de Pierre Lassalle. C’est par elle qu’il commence sa carrière d’écrivain et d’enseignant dans les années 1980. Pierre Lassalle va publier un ensemble de 8 ouvrages constituant un cursus complet d’Astrologie Holistique.

Il va diriger également une collection complète sur les signes du zodiaque coordonnant les travaux de 8 autres astrologues. La signature « holistique » dont il qualifia le premier son approche de l'astrologie est devenue générique pour décrire une approche globale du thème astral. Son enseignement d'astrologie vise la connaissance de soi et la libre maîtrise de sa destinée et non la voyance ou la divination.
Il publie en 1999, « Astrologie et Relations humaines ». En 2005, « Manuel pratique de l’Astrologie Holistique ». Et en 2012, « Maîtrisez votre destinée par les cycles de 7 ans ».

Mythologie contemporaine 
S'inspirant des travaux du mythologue américain Joseph Campbell, Pierre Lassalle, va explorer tout un univers mythologique et héroïque à travers de nombreux thèmes. Son but est de montrer que l'héroïsme, qui imprègne tant la culture des loisirs occidentale, peut devenir un mode de vie dans différents domaines de notre existence. Cette idée devient alors le fil rouge de toute son œuvre d'écrivain et il va la développer à travers différents genres d'ouvrages.

Un roman ésotérique « Cyberespace » (2002 - réédition 2011) lui permet d'initier cette nouvelle trajectoire. Les héros de ce livre, plantés dans un décor futuriste (en 2030), sont aux prises avec une société qui vise à anéantir toute forme de spiritualité au profit du surdéveloppement d'une cyberculture.

Puis, il coécrit avec son épouse Céline Lassalle, deux livres pratiques : « L'Aventure Héroïque », manuel du créateur selon les « lois » de l'héroïsme, et « L'Héroïsme de l'Amour », la vie amoureuse selon les « codes » de l'héroïsme (inspiré de l'amour courtois).

Il crée aussi un outil de connaissance de soi « Le Tarot des Héros » et réécrit, sous ce nouvel angle, son best-seller (8 éditions), « Le Nouveau Tarot de l'Individualisation » ( en 1992).

Kaya Team Universe 
Pierre Lassalle co-dirige avec Céline Lassalle et Lucie Delalain la « Kaya Team Universe », un groupe qui s'appuie sur l'engouement des jeunes pour les codes graphiques de l'heroïc-fantasy. Pierre Lassalle explique entre autres, dans ses articles publiés sur le site web de cette « Kaya Team Universe », que la maladie à coronavirus 2019 a été « boostée » en laboratoire pour devenir plus résistante et plus virulente, que les virus sont créés par les mauvaises pensées de l'être humain, que ce coronavirus est propagé par la 5G, ou encore que le port du masque est illégal et dangereux pour la santé, et que « les irresponsables » qui forcent des enfants à porter le masque « nourrissent des démons et pratiquent la magie noire ».

Controverses 
En 1991, il publie un ouvrage intitulé « La Voie de la lumière » qui constitue une « récapitulation » de certaines formes de spiritualité orientale. L'Assemblée nationale mentionne « La voie de la lumière », dont Pierre Lassalle est à la tête, dans le Rapport Parlementaire  de 1995 sur la liste des « mouvements sectaires de 50 à 500 adeptes ».  

Le nom de Pierre Lassalle est encore mentionné dans un article du journal belge Le Soir dans le contexte d'une saisie judiciaire de documents bancaires sur le territoire belge. Pierre Lassalle y est présenté comme le gourou de la secte précitée. Aucune inculpation n'a été retenue.

Dans le journal L'Express, un article portant sur l'augmentation du nombre des sectes fait état de Pierre Lassalle comme :  ; Charline Delporte, présidente de l'Association de défense des familles et des individus, y relate par ailleurs l'histoire dramatique d'une adepte du gourou. 

En , il est qualifié de « leader sectaire à caractère thérapeutique » et d'« homme dangereux  » dans un article de La Voix du Nord. En 2020, dans le cadre d'une location au Mont Saint-Michel, La Manche libre le qualifie de « gourou qui a su se renouveler ».

Bibliographie

Œuvres

 (traduit en espagnol)

 (traduit en portugais et en russe)

 (traduit en russe)
 (traduit en roumain)
 (traduit en russe)
 (traduit en russe)

 (traduit en espagnol)

 Natura ou les secrets du Livre de la Nature, Édition Terre de Lumière, Hors collection, 
 Astrologie Sophianique, Éditions Terre de Lumière, coll. "Connaissance de soi", 
 365 Pensées d'Éveil - Amour et Liberté, Éditions Terre de Lumière, coll. "Connaissance de soi",

Livre d'art
.

Livres (format poche)
, (conférence donnée en 1995).
, (conférence donnée en 1996).
, (synthèse de 7 conférences donnée en 1996-97).
, (conférence donnée en 1998).
, (conférence donnée en 1998).
, (conférence donnée en 1997-99).
, (conférence donnée en 1999).
, (conférence donnée en 2000).
, (conférence donnée en 2000).
, (conférence donnée en 2000).
, (conférence donnée en 2001).
, (synthèse de conférences donnée entre 1999 et 2001).
, (interview).
, (conférence donnée en 2001).
, (conférence donnée en 2001).
, (conférence donnée en 2002).
, (conférence donnée en 2002).
, (conférence donnée en 2003).
, (conférence donnée en 2003).
, (conférence donnée en 2004).
, (synthèse de conférences donnée en 2005-2006).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Astrologie
 Astrologie holistique
 Astrologie karmique
 Numérologie

Liens externes
 
 
 Site officiel de Pierre Lassalle

Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain de spiritualité non religieuse
Naissance en mars 1955
Conférencier
Astrologue français